

Codici 
 NIM – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Niamey-Diori Hamani (Niger)
 nim – codice ISO 639-3 della lingua nilamba
 NIM – codice ISO 3166-2:AF di Nimruz (Afghanistan)

Informatica 
 Nim – linguaggio di programmazione

Matematica 
 Nim – gioco matematico per due giocatori

Zoologia 
 Nim Chimpsky – scimpanzé divenuto famoso negli anni '70 per un esperimento di linguistica di cui fu oggetto